Mulliner bezeichnet:

 H. J. Mulliner & Co., einen ehemaligen britischen Karosseriebaubetrieb
 Mulliner Park Ward (MPW), einen Karosseriebaubetrieb in London
 Mulliners of Birmingham, einen ehemaligen britischen Karosseriebaubetrieb
 Arthur Mulliner, einen ehemaligen britischen Karosseriebaubetrieb aus Northampton